Bengt Olsson i olika stavningsvarianter kan avse:

Bengt Olson (ingenjör) (1915–1989)
Bengt Olsson (landshövding) (1918–1990)
Bengt Olson, konstnär, född 1930
Bengt Ohlson (riksspelman) (1931–2013)
Bengt Ohlson (ishockeytränare) född 1943
Bengt Olsson (skådespelare) född 1949
Bengt Ohlsson, författare, född 1963
Bengt G Olsson, konstruktör och entreprenör (1924-2015)